Аббатский дворец в Оливе — построен в 1754 — 1756 гг. в стиле рококо Яцеком Рыбинским, последним аббатом гданьского монастыря цистерцианцев, в состав которого входил также Оливский собор.

По инициативе властей Вольного города Данцига, к юбилею Оливы 18 марта 1926 года, во дворце был открыт музей. Первым директором стал Эрих Кейсер. В 1945 здание полностью сгорело. Восстановлено в 60-х годах XX века для размещения Этнографического отдела Поморского музея. С 1989 года во дворце располагается Отдел современного искусства Национального музея Гданьска. Его силами проводятся тематические выставки, постоянно работает художественная галерея.

Примечания

Ссылки 
 Национальный музей Гданьска

См. также 
Олива (район Гданьска)

Сооружения в стиле рококо
Дворцы Польши
Национальные музеи Польши
Цистерцианские монастыри Польши
Здания и сооружения Гданьска